Coolidge steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Coolidge (Antigua) im Saint John’s Parish, Antigua
 Coolidge (Arizona), Vereinigte Staaten
 Coolidge (Georgia), Vereinigte Staaten
 Coolidge (Kansas), Vereinigte Staaten
 Coolidge (New Mexico), Vereinigte Staaten
 Coolidge (Texas), Vereinigte Staaten

Bauwerke:
 Coolidge Dam in San Carlos, Arizona
 Coolidge House in Helena, Arkansas
 Coolidge School in Watertown, Massachusetts

Sonstige:
 Pic Coolidge, Gipfel des Mont Pelvoux in den Dauphiné-Alpen
 Coolidge State Park in Plymouth, Vermont

Coolidge ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald Cary Coolidge (1866–1928), US-amerikanischer Diplomat, Historiker und Hochschullehrer
 Arthur W. Coolidge (1881–1952), US-amerikanischer Politiker
 Calvin Coolidge (1872–1933), US-amerikanischer Politiker, Präsident 1923 bis 1929
 Calvin Galusha Coolidge (1815–1878), US-amerikanischer Farmer und Politiker (Republikanische Partei) 
 Carlos Coolidge (1792–1866), US-amerikanischer Politiker
 Cassius Marcellus Coolidge (1844–1934), US-amerikanischer Maler

 Edgar David Coolidge (1881–1967), US-amerikanischer Zahnmediziner
 Elizabeth Sprague Coolidge (1864–1953), US-amerikanische Pianistin und Mäzenatin
 Frederick S. Coolidge (1841–1906), US-amerikanischer Politiker
 Grace Coolidge (1879–1957), US-amerikanische First Lady
 Jennifer Coolidge (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 John Calvin Coolidge (1845–1926), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Julian Coolidge (1873–1954), US-amerikanischer Mathematiker
 Marcus A. Coolidge (1865–1947), US-amerikanischer Politiker
 Martha Coolidge (* 1946), US-amerikanische Regisseurin
 Phillip Sidney Coolidge (1830–1863), US-amerikanischer Astronom und Offizier
 Priscilla Coolidge († 2014), US-amerikanische Musikerin indianischer Abstammung
 Richard B. Coolidge (1879–1957), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Republikanische Partei)
 Rita Coolidge (* 1945), US-amerikanische Countrysängerin
 T. Jefferson Coolidge (1831–1920), US-amerikanischer Wirtschaftsmanager und Diplomat
 W. A. B. Coolidge (1850–1926), britischer Theologe, Historiker und Bergsteiger
 William David Coolidge (1873–1975), US-amerikanischer Physiker